Senyera peut signifier : 
 Senyera (Valence), une commune de la province de Valence, dans la Communauté valencienne, en Espagne.
 Senyera (drapeau), le nom du drapeau de la Catalogne.